Truppel ist der Familienname von:

 Heiko Truppel (* 1964), deutscher Leichtathlet
 Hans-Joachim Truppel (* 1951), deutscher Marathonläufer
 Oskar von Truppel (1854–1931), deutscher Admiral, Gouverneur von Kiautschou